Acerola puede referirse a:

 El fruto de la especie Crataegus azarolus.
 El fruto de la especie Malpighia emarginata.

Frutas
Arabismos